Битва на Улі (Битва при Чашниках) (1564) - битва Лівонської війни
 Битва при Чашниках (1567) - битва Лівонської війни
 Битва при Чашниках (1664) - битва Російсько-польської війнт (1654—1667)
 Битва при Чашниках (1812) - битва французько-російської війни (1812)